Pujols (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Pujols (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Pujols (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje